Игали — село в Гумбетовском районе Дагестана. Административный центр в сельском поселении «Сельсовет „Игалинский“», самое большое по территориальному значению село района, а также сельхозцентр района.

Географическое положение 
Расположено в 12 км к северо-востоку от районного центра села Мехельта, на правом берегу реки Андийское Койсу.

Население 

Моноэтническое аварское село.

Примечания 

Населённые пункты Гумбетовского района